Касас-де-Дон-Гомес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 31,16 км². Население — 336 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса